Repara-Félix Jr. en España y en Hispanoamérica, es el videojuego arcade de 8-bits destacado de la película de Disney, Wreck-It Ralph. 

El juego fue pensado como de ficción de dicho filme; sin embargo, ha existido desde 2012 como promoción para el mismo. También se realizó una versión flash que se incluye en la página web oficial de Disney.

Argumento 
En la versión del arcade promocional, al igual que en la introducción de la película Wreck-It Ralph, el juego está ambientado en Niceland.

Empieza cuando Ralph se va dormir en un tronco, pero de repente es desplazado hasta el vertedero, cuando Ralph se despierta, es consciente y se enfurece por haber movido su tronco. En la zona en que se desplazó el tronco, comienza la construcción del apartamento de los Nicelanders y al terminar la construcción, los Nicelanders llegan para hacer residencia en el apartamento recién construido.

Luego llega Ralph enfurecido y que está dispuesto a demoler el edificio diciendo "¡Voy a demolerlo!, destrozando las ventanas mientras escala y lanzando por los aires a Gene, el Alcalde. Cuando Ralph llega al cuarto piso, los Nicelanders piden ayuda a Félix a reparar los destrozos causados por Ralph, y llega diciendo su frase "¡Puedo repararloǃ".

Al final de cada nivel, Félix es recompensado con una medalla de oro y una tarta, mientras Ralph es lanzado del tejado hasta el charco de barro.

Prototipo del juego 
El prototipo y la trama del juego fue mostrado en el D23 Expo de 2011 mostrando que los videojuegos iban a ser el tema principal de la película de Wreck-It Ralph.

Otras versiones 
Debido al gran éxito que tuvo la película, se han creado varias versiones del juego, algunas de las cuales no son oficiales. En 2014, Airwalk Studios hizo una versión para Sega Genesis, y solo se han distribuido 25 cartuchos; también una versión para atari 2600 llamado "Fix-It Felix Sr.".

Trivia 
 El juego tiene como inspiración a Donkey Kong de Nintendo.
 En los juegos de Disney Infinity versión 2.0 y versión 3.0 aparece dicha cabina del juego.
 En Wreck-It Ralph, en los laterales de la cabina, la camisa de Félix es amarilla, mientras que en la versión jugable es azul.
 En la película el videojuego es representado como un videojuego arcade creado durante la era dorada de los videojuegos arcade en los años '80.
 La versión original del videojuego venía con unas cabinas arcade que residían en los últimos salones recreativos del mundo como, por ejemplo, en el salón recreativo de Tilt de San Diego.
 El juego se puede comprar desde el sitio web de compras online estadounidense eBay junto con su cabina oficial desde 2013.

Referencias 

Videojuegos de 2012
Videojuegos Flash
Videojuegos arcade
Videojuegos para PC
Videojuegos de Disney
Videojuegos de plataformas

Enlaces externos 
 "Wreck-It Ralph" real arcade game Fix-It Felix Jr for San Diego Comic-Con 2012 - Canal "Inside the Magic (iTM)" en YouTube.